Vis steht für:
 Vis, Insel in der Adria, Dalmatien, Kroatien
 Vis (Stadt), Stadt auf der Adria-Insel Vis, Dalmatien, Kroatien
 Vis (Dorf), Dorf nahe Sosnogorsk im Rajon Sosnogorsk, Republik Komi, Russland
 Vis (Fluss), rechter Zufluss des Hérault vor Ganges, Département Hérault, Frankreich

 Vis (Schiff), Schiffswrack in der Adria vor Kroatien
 Pistolet Vis wz. 35, polnische Pistole
 Vis, altfranzösische Bezeichnung des Gesichts, siehe vis-à-vis

Vis ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Vis (* 1970), niederländische Tennisspielerin
 Charles Walter De Vis (1829–1915), englischer Zoologe und Ornithologe
 Fiderd Vis (* 1981), arubanischer Judoka
 Jacob Vis (* 1940), niederländischer Schriftsteller
 John J. Vis († 2015), niederländischer Musikproduzent
 Judith Vis (* 1980), niederländische Bobfahrerin
 Lucas Vis (* 1947), niederländischer Dirigent und Komponist
 Marja Vis (* 1977), niederländische Eisschnellläuferin
 Russell Vis (1900–1990), US-amerikanischer Ringer

vis steht für:
 Vishavan (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache

VIS steht für:
 Vanguard International Semiconductor Corporation, taiwanisches Halbleiterunternehmen
 Variable Intake System, Vorrichtung im Ottomotor, siehe Schaltsaugrohr
 Vatican Information Service, elektronischer Newsletter des vatikanischen Pressebüros, siehe Presseamt des Heiligen Stuhls #Vatican Information Service
 Verbraucherportal VIS Bayern, Verbraucherschutz-Informationssystem
Verwaltungs- und Informationssystem
 Veterinärinformationssystem oder Verbraucher Gesundheits Informations System in Österreich betrieben vom Bundesanstalt Statistik Österreich
 Vienna Shorts, jährliches internationales Kurzfilmfestival in Wien
 Visa-Informationssystem, Europäisches Informationssystem für Schengen-Visa
 Visuelles Spektrum, für den Menschen sichtbares Licht, siehe Elektromagnetisches Spektrum

Siehe auch:
 Viss
 Wis
 Visrivier

Abkürzung